La elección para gobernador de Tennessee de 2022 se realizó el 8 de noviembre. El gobernador titular republicano Bill Lee buscará ser electo para un segundo mandato. Está previsto que el ganador de las elecciones preste juramento en el cargo el 21 de enero de 2023.

Primaria republicana

Candidatos declarados 

 Bill Lee, gobernador en funciones.

Resultados

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Carnita Atwater.
 Jason Martin.
 J. B. Smiley Jr.

Resultados

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Tennessee